Corlătești se poate referi la:
 Localități din România:
 Corlătești, Olt
 Corlătești, Prahova

Toponime românești